Макпал (, бывшее Карла Маркса) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Макинского сельского округа. Код КАТО — 114543500.

География 
Село расположено возле озера Кольщик, в западной части района, на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Степняк, в 7 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Макинка.

Абсолютная высота — 384 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кудукагаш — на севере, село Макинка — на юго-западе, село Заураловка — на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 456 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 398 человек (206 мужчин и 192 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 316 человек (162 мужчины и 154 женщины).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Жанаталап
 ул. Карагайлы
 ул. Орталык

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты, названные в честь Карла Маркса